De 25 meter snelvuurpistool voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Leuris Pupo uit Cuba, die zijn titel en in 2012 geschoten olympisch record in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatieronde en een finale. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een pistool op vijfentwintig meter afstand van het doelwit. De doelwitten bestonden uit reeksen van vijf, met voor elke deelnemer een tijdslimiet. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin in een afvalrace veertig extra schoten werden gelost om de eindranglijst op te stellen.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 25 snelvuurpistool mannen